Amerikai Egyesült Államok
Daleville (Alabama)
Daleville (Indiana)
Daleville (Mississippi)
Daleville (Virginia)